Brestovec ist der Name mehrerer Orte 

in der Slowakei:
 Brestovec (Myjava), Ortschaft im Okres Myjava, Bezirk (Kraj) Trenčiansky kraj
 Brestovec (Komárno), Ortschaft im Okres Komárno, Bezirk (Kraj) Nitriansky kraj
in Slowenien
 Brestovec (Rogaška Slatina), Ortschaft in der Gemeinde (Občina) Rogaška Slatina (deutsch: Rohitsch-Sauerbrunn) in der Untersteiermark (Štajerska)

Siehe auch:
 Brestovac